Église Sainte-Marie-de-la-Victoire peut faire référence à :

 L'église Santa Maria Della Vittoria de Rome, une église baroque située à Rome
 L'église Sainte-Marie-de-la-Victoire, située à Palerme dans le quartier de Kalsa
 L'église Sainte-Marie-de-la-Victoire, située à Prague dans le quartier de Malá Strana, connue pour abriter la statuette de l'Enfant Jésus de Prague

~SaintMarieVictoire
MarieVictoire